Море́лло () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Морелло, Джузеппе (1867—1930) — основатель криминальной семьи Морелло и главный советник Джо Массерия.
 Морелло, Том (род. 1964) — американский гитарист, обладатель Грэмми.
 Морелло, Джо (1928—2011) — джазовый барабанщик, участник квартета Дейва Брубека